

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jabłońskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Jabłońskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap